Red Dust (litt. « Poussière rouge ») peut faire référence à :
 Red Dust, roman de l'écrivaine sudafricaine Gillian Slovo paru en 2000 ;
 La Belle de Saïgon (Red Dust), film américain de Victor Fleming sorti en 1932 ;
 Red Dust, film britannique de Tom Hooper sorti en 2004 et adapté du roman précédent ;
 Red Dust, personnage de fiction de la série de bande dessinée Comanche, par Hermann et Greg.